Gdańsk – miasto portowe w Polsce nad Morzem Bałtyckim, stolica województwa pomorskiego oraz archidiecezji gdańskiej
 Gdańsk – jeden z sześciu okręgów historycznych w Gdańsku
 Wolne Miasto Gdańsk – istniejące w okresie międzywojennym autonomiczne miasto-państwo pod ochroną (protection)  Ligi Narodów
 Gdańsk Główny – największa pasażerska stacja kolejowa w Gdańsku, leżąca na trasie Tczew – Gdynia
 Gdańsk – statek pasażerski żeglugi przybrzeżnej zbudowany w 1927, wraz z bliźniaczą Gdynią pierwsze polskie statki pasażerskie, w 1939 "ORP Gdańsk"
 ORP "Gdańsk" (w służbie 1965-1989) – kuter rakietowy projektu 205, następnie jednostka patrolowa "Gdańsk" w Straży Granicznej.
 Lodospad Gdańska (Gdansk Icefall) - lodospad na Wyspie Króla Jerzego